6 miejscowości w Polsce: 
 Kępina – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Kępina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Radzanów
 Kępina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Grójec 
 Kępina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Gąbin 
 Kępina – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Sztum
 Kępina – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Tuliszków

1 część miasta w Polsce:
 Kępina – część miasta Niepołomice w województwie małopolskim, w powiecie wielickim, w gminie Niepołomice

Zobacz też: Duża Kępina